Dyfed peut désigner :
 le royaume de Dyfed, un royaume médiéval du sud-ouest du pays de Galles ;
 le comté préservé du Dyfed, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 la , une force de police territoriale du pays de Galles.